Delicias kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Veinte de Abril (ort i Mexiko, Durango), San Bernardo, 
 Delicias, kommun, Chihuahua, 
 Ciudad Delicias, ort, Chihuahua,

Spanien 

 Delicias (del av en befolkad plats), Aragonien, Provincia de Zaragoza,